Termenul „Ramadan” se poate referi la:

Ramadan, luna a noua, luna postului din calendarul islamic

Nume de persoane
Nahla Ramadan (* 1985), atletă egipteană
Said Ramadan (1926–1995), activist și membru al organizației "Frații musulmami"
Taha Yasin Ramadan (1938–2007), vicepremier din Irak
Wolfgang Ramadan (* 1960), autor, muzician, actor, regizor
Constantin Ramadan (1896-1958), actor român, artist al poporului

Vezi și 
Războiul de Yom Kipur, (Războiul de Ramadan), războiul arabo-israelian din 1973